McGinty se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 M. Maxine McGinty
 Thomas L. McGinty